Dibër puede referirse a:

 Valle de Dibër, región fronteriza entre Albania y Macedonia del Norte;
 Condado de Dibër, un condado de Albania;
 Municipio de Dibër, un municipio de Albania en el citado condado;
 Distrito de Dibër, distrito de Albania que ocupaba hasta 2000 el territorio del citado municipio;
 Debar, en albanés Dibër, ciudad de Macedonia del Norte.